Біль — відчуття страждання:
 відчуття фізичного страждання;
 своєрідний психофізіологічний стан людини, який проявляється в неприємному, гнітючому, інколи нестерпному відчутті;
 відчуття прикрості, образи, смутку.
 Біль (біла іржа) — хвороба хрестоцвітих, спричинювана грибком Albugo candida. Полягає у появі білих блискучих плям на листках, стеблах, квітках і плодах рослини.
 Біль — білі нитки, біла пряжа;
 Біль — яскраво-білий колір, білість (рідко)

Топонім 
 Біль — місто в Швейцарії у кантоні Берн
 Біль-Бенкен — громада в Швейцарії в кантоні Базель-Ланд

Фільми 
 «Біль» (2017) — французько-бельгійський драматичний фільм режисера Еммануеля Фінкеля.

 Біль Роман Романович — заслужений артист України.

Див. також 
 Білль
 Білі

Примітки